Nocny człowiek – komiks Steve’a Engleharta 
 Nocny człowiek – serial telewizyjny, adaptacja komiksu
 Nocny człowiek – amerykański film fabularny (telewizyjny), powstały na podstawie komiksu i serialu

Zobacz też